

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 62, w tym 19 podstawowych
 Pieńki – część miasta Biała Podlaska
 Pieńki – część miasta Zgierz

Zobacz też 
 Borowiczki-Pieńki, Czuchów-Pieńki, Kostki-Pieńki, Niszczyce-Pieńki, Pieńki Borowe, Pieńki Kościelskie, Pieńki Królewskie, Pieńki Laskowskie, Pieńki Okopne, Pieńki Osuchowskie, Pieńki Rzewińskie, Pieńki Suchodolskie, Pieńki Szczepockie, Pieńki Słubickie, Pieńki Wielkie, Pieńki Zarębskie, Pieńki-Sobótki, Pieńki-Strzyże, Pieńki-Towarzystwo, Pieńki-Żaki, Pruszyn-Pieńki, Taczowskie Pieńki